Aiquile (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Aiquile (plaats), een plaats in deze gemeente en hoofdplaats van provincie Narciso Campero